

Cinema 
 Three Days – film del 2001 diretto da Michael Switzer

Musica 
 Three Days – singolo di Faron Young del 1962
 Three Days – singolo dei Jane's Addiction del 1990
 Three Days – album di Pat Green del 2001
 Three Days – singolo di Pat Green del 2002

Televisione 
 Three Days – drama sudcoreano del 2014